

Patronyme 

 Gustav Riek (1900-1976), préhistorien allemand ;
 Renate Riek (1960-), joueuse allemande de volley-ball.

Riek est un prénoms notamment porté par : 
 Riek Gai Kok, homme politique sud-soudanais ;
 Riek Machar (1953-), homme d'État sud-soudanais.

Voir aussi